Осыковатое () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 114 человек. Почтовый индекс — 27222. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,551 км². Код КОАТУУ — 3520884205.

Местный совет 
27222, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Благодатное, тел. 3-75-09, 4-53-56

Ссылки 
 Осыковатое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района